Municipio de Crystal puede referirse a los siguientes municipios estadounidenses:
Municipio de Crystal (Dakota del Norte)
Municipio de Crystal (condado de Hancock, Iowa)
Municipio de Crystal (condado de Tama, Iowa) 
Municipio de Crystal (condado de Phillips, Kansas)
Municipio de Crystal (condado de Montcalm, Míchigan) 
Municipio de Crystal (condado de Oceana, Míchigan)